NBDS steht für:
 NetBIOS Datagram Service, Teil von NetBIOS over TCP/IP
 Neuron Based Data Structure („Neuronenbasierte Datenstruktur“), Anwendungen mit Hilfe von Künstlichen Neuronen
 Nesodden–Bundefjord Dampskipsselskap, norwegische Schifffahrtsgesellschaft
 Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij, niederländisch-deutsche Eisenbahngesellschaft, siehe Boxteler Bahn

NBDS